Соревнования по трапу среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 9 и 10 августа. Приняли участие 35 спортсменов из 25 стран.

Призёры

Рекорды

Соревнования

Квалификация 
Зелёным отмечены спортсмены, вышедшие в финал

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр